Mariesi – abitanti di Domus de Maria
Mariesi – abitanti di Santa Maria della Versa